Кушнаренко — фамилия. Известные носители:

 Кушнаренко, Владислав Николаевич (1896—1964) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Кушнаренко, Иван Ильич (1896—1938) — советский политический деятель.
 Кушнаренко, Наталья Николаевна (род. 1950) — украинский учёный.